Groza ist der Name folgender Personen:

 Alex Groza (1926–1995), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ana Maria Groza (* 1976), rumänische Leichtathletin
 Loredana Groza (* 1970), rumänische Sängerin, Model, Schauspielerin und Tänzerin
 Lou Groza (1924–2000), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Octavian Groza (1923–2000), rumänischer Politiker (PCR)
 Petru Groza (1884–1958), rumänischer Politiker und Rechtsanwalt